BVI je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Britanske Deviške otoke.
 IATA kratica za Birdsville, Queensland (Avstralija)

Glej tudi 

Kratice